

Geografia 
 Kyoto – città del Giappone capoluogo dell'omonima prefettura
 Prefettura di Kyoto – prefettura giapponese nella regione di Kinki, isola di Honshū

Musica 

 Kyoto – album in studio del rapper statunitense Tyga, del 2018.

Altro 
 Kyoto Animation – studio di animazione giapponese
 Kyoto box – forno solare inventato dal norvegese Jon Bohmer
 Kyoto Tower – torre panoramica situata nella città di Kyoto
 Premio Kyōto – premio annuale istituito dal 1985 dalla Fondazione Inamori
 Protocollo di Kyoto – trattato internazionale in materia ambientale riguardante il surriscaldamento globale